

Polska 
 Karlswalde – niemiecka nazwa przysiółka wsi Myśliszów w Województwie Dolnośląskim
 Karlswalde – niemiecka nazwa wsi Podgórze w Województwie Pomorskim
 Karlswalde – niemiecka nazwa wsi Karłowo w Województwie Warmińsko-Mazurskim